Метил — у хімії функціональна група
 Метил — селище, Шабалінський район, Кіровська область, Росія